Arulappa ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Rayappa Arulappa (1912–1996), indischer Geistlicher, Erzbischof von Madras-Mylapore
 Saminini Arulappa (1924–2005), römisch-katholischer Erzbischof von Hyderabad